Il singolare del BMW Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Franco Squillari ha battuto in finale Tommy Haas 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (semifinali)
  Younes El Aynaoui (quarti)
  Tommy Haas (finale)
  Mariano Zabaleta (primo turno)

 Andrij Medvedjev (primo turno) 
 Fernando Meligeni (quarti) 
 Franco Squillari (campione) 
 Sláva Doseděl (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 2000
ATP Tour 2000